Julian Jakobsen (né le  à Aalborg au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois. Sa sœur Josefine Jakobsen joue également au hockey sur glace.

Carrière 
Formé au AaB Ishockey, il débute dans le championnat du Danemark en 2005. En 2009, il part en Suède et s'aligne avec le Södertälje SK dans l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Danemark au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde.

Trophées et honneurs personnels 
AL-Bank ligaen
2008 : nommé meilleur débutant.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
| 2004-2005|| AaB Ishockey || AL-Bank ligaen || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| AaB Ishockey || AL-Bank ligaen|| 29|| 4|| 3|| 7|| 6|| 17|| 3|| 4|| 7|| 12
|-
| 2006-2007|| AaB Ishockey || AL-Bank ligaen|| 33|| 0|| 1|| 1|| 10|| 17|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Odense IK || AL-Bank ligaen || 41|| 13|| 25|| 38|| 46|| 11|| 3|| 7|| 10|| 6
|-
| 2008-2009|| Odense IK || AL-Bank ligaen|| 35|| 7|| 23|| 30|| 36|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Södertälje SK || Elitserien || 41|| 1|| 6|| 7|| 27|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Södertälje SK || Elitserien || 54|| 3|| 5|| 8|| 12|| || || || || 
|-
| Tingsryds AIF || Allsvenskan || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || Södertälje SK || Allsvenskan || 52|| 12|| 19|| 31|| 65||  || || || || 
|-
| 2012-2013 || Hamburg Freezers || DEL || 52|| 9|| 14|| 23|| 32|| 6|| 2|| 0|| 2|| 10
|-
| 2013-2014|| Hamburg Freezers || DEL || 51|| 8|| 13|| 21|| 53|| 12|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2014-2015|| Hamburg Freezers || DEL ||47 ||4 ||13 ||17 ||59 || 7|| 0||2 || 2||0
|-
| 2015-2016|| Hamburg Freezers || DEL || 48||4 ||12 ||16 ||76 || -|| -|| -||- ||- 
|-
| 2016-2017|| AaB Ishockey || AL-Bank ligaen|| 44 || 8 || 34 || 42 || 42 || 7 || 0 || 4 || 4 || 43  
|-
| 2017-2018|| AaB Ishockey || AL-Bank ligaen|| 50 || 12 || 39 || 51 || 77 || 17 || 5 || 11 || 16 || 16 	
|-
| 2018-2019|| AaB Ishockey || AL-Bank ligaen|| 31 || 11 || 22 || 33 || 42 || 11 || 3 || 10 || 13 || 12 	
|-
| 2019-2020|| AaB Ishockey || AL-Bank ligaen|| 47|| 11 || 22 || 33 || 54|| -|| -||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| AaB Ishockey || AL-Bank ligaen|| 46|| 15 || 20 || 35 || || -|| -||- ||- ||-

Internationales 

|2005||align="left"| Danemark U18||align="left"|Championnat du monde -18 ans||6||1||2||3||4 || -4|| align="left"| place du groupe B
|-
|2006||align="left"| Danemark U18||align="left"|Championnat du monde -18 ans D1||5||3||1||4||8|| +2||align="left"| place (relégation)
|-
|2006||align="left"| Danemark U20||align="left"|Championnat du monde junior D1||5||2||3||5||2|| +2|| align="left"| place du groupe A
|-
|2007||align="left"| Danemark U20||align="left"|Championnat du monde junior D1||5||2||3||5||2|| +2|| align="left"| place du groupe A, promu en élite
|- 
| 2009||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 2|| 1|| 3|| 2|| +5|| align="left"| place
|-
| 2010 ||align="left"| Danemark|| align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 4|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2011 ||align="left"| Danemark|| align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 5|| 5|| 4|| -1|| align="left"|  place
|-
| 2012 ||align="left"| Danemark|| align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 12|| -4|| align="left"|  place
|-
| 2013 ||align="left"| Danemark|| align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| +1|| align="left"|  place
|-
| 2014 ||align="left"| Danemark|| align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2015|| align=left| Danemark || align=left|Championnat du monde ||7 ||2 ||1 ||3 ||4 ||-1 ||align=left| place
|-
| 2017|| align=left| Danemark || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||3 ||3 ||6 ||-4 ||align=left| place
|-
| 2018|| align=left| Danemark || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 ||-2 ||align=left| place
|-
| 2019|| align=left| Danemark || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||-1 ||align=left| place
|-
| 2021|| align=left| Danemark || align=left|Championnat du monde ||7 ||1 ||1 ||2 ||2 ||-5 ||align=left| place
|-
| 2022 ||align=left|  Danemark || align=left| Jeux olympiques || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 || +2 ||  align=left| place

Références

Voir aussi 

Joueur international danois de hockey sur glace
Joueur du Södertälje SK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du Odense IK
Joueur de l'AaB Ishockey
Joueur du Tingsryds AIF
Naissance à Aalborg
Naissance en avril 1987
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022